Werner Hubrich ist der Name folgender Personen:

* Werner Hubrich (Politiker, 1934) (1934–2019), deutscher Politiker (CDU), MdL Sachsen
 Werner Hubrich (Politiker, 1943) (* 1943), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von (Ost-)Berlin